Bobbio kan syfta på:

 Norberto Bobbio (1909–2004), en italiensk rättsfilosof, statsvetare och historiker

Geografi

Italien 

 Bobbio Pellice, kommun,  Piemonte, Provincia di Torino, 
 Bobbio, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza,